Stöckiggraben ist ein Gewässername:
 Stöckiggraben (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs (zur Jagst) in Assamstadt, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Stöckiggraben (Erleinsbach), linker Zufluss des Erleinsbachs (zum Main) vor Untereuerheim, Gemeinde Grettstadt, Landkreis Schweinfurt, Bayern